Hier volgt een lijst van de 234 gemeenten in Zuid-Afrika (2011). De gemeenten (Engels: municipality; Afrikaans: munisipaliteit) vormen de onderste laag uit de politieke bestuursstructuur in Zuid-Afrika.

Zuid-Afrika
 
Gemeenten